Па́пков — русская фамилия.

Известные носители:
 Папков, Александр Александрович (1853—1920) — губернатор Тавастгусской губернии Великого княжества Финляндского (1904–1905), церковный историк и публицист.
 Папков, Алексей Дмитриевич (1829—1903) — русский дирижёр балетного оркестра.
 Папков, Дмитрий Фёдорович (1799—1850) — русский флейтист.
 Папков, Пётр Афанасьевич (1772—1853) — русский генерал, Санкт-Петербургский обер-полицмейстер, Таганрогский градоначальник.
 Папков, Поликарп Афанасьевич (1756—1817) — русский генерал, участник Кавказской войны.

См. также 
 Попков
 Папкин, Александр Васильевич (1936—2007) — советский и российский дипломат.